Carpaza puede referirse a:
El nombre común de la planta Calluna vulgaris.
El nombre común de la planta Halimium lasianthum
El nombre común de la planta Cistus × laxus
El nombre común de la planta Erica cinerea
El nombre común de la planta Rumex conglomeratus
El nombre común de la planta Rumex crispus.
El nombre común de la planta Rumex longifolius.
El nombre común de la planta Rumex pulcher.